Хорсид:
 Хорсид — город в Сомали.
 «Хорсид» — одноимённый футбольный клуб из Сомали.
Хорсид — политическая партия в Пунтленде.